Vista Alegre (o Vistalegre) puede referirse a los siguientes topónimos:

Divisiones administrativas

Angola 
 Vista Alegre (Quitexe), comuna de Quitexe.

Argentina 
 Vista Alegre (Neuquén), municipio de Neuquén.
 Vista Alegre Norte, localidad.
 Vista Alegre Sur, localidad.

Brasil 
 Vista Alegre (Río Grande del Sur), municipio de Río Grande del Sur.
 Vista Alegre do Prata, municipio.

España 
Localidades
 Vista Alegre (Fene) (C.P. 15500), localidad de Fene, La Coruña.
 Vista Alegre (Noia) (C.P. 15210), localidad de Noia, La Coruña.
 Vistalegre (Murcia) (C.P. 30399), localidad de Murcia.
 Vista Alegre (Asturias) (C.P. 33730), localidad de Grandas de Salime, Asturias.
 Vista Alegre (Pontevedra) (C.P. 36979), localidad de Sangenjo, Pontevedra.

 Vistalegre (El Entrego) (C.P. 33948), localidad de El Entrego, San Martín del Rey Aurelio, Asturias.
 Vistalegre (Grandas de Salime) (C.P. 33730), localidad de Grandas de Salime, Asturias.
 Vistalegre (Grado) (C.P. 33828), localidad de Grado, Asturias.
 Vistalegre (Luarca) (C.P. 33791), localidad de Luarca, Asturias.
 Vistalegre (Mieres) (C.P. 33612), localidad de Mieres, Asturias.
 Vista Alegre (La Carolina), una de las tres aldeas que componía la localidad de La Carolina, provincia de Jaén.

Barrios
 Vista Alegre (Burgos), barrio de la ciudad de Burgos.
 Vista Alegre (Córdoba), barrio de la ciudad de Córdoba.
 Vista Alegre (Mataró), barrio de la ciudad de Mataró.
 Vista Alegre (Madrid), barrio de la ciudad de Madrid.
 Vistalegre (Murcia), barrio de la ciudad de Murcia.
 Vista Alegre (Zarauz), barrio de la ciudad de Zarauz.

Panamá 
 Vista Alegre (Panamá), corregimiento de Panamá.

Paraguay 
 Vista Alegre (Asunción), barrio de Asunción.

Perú 
 Vista Alegre (Trujillo), localidad de departamento de La Libertad.
 Distrito de Vista Alegre (Nazca), distrito del departamento de Ica.
 Distrito de Vista Alegre (Rodríguez de Mendoza), distrito del departamento del Amazonas.

Construcciones 
 Estación de Vista Alegre, estación del metro de Madrid.
 Palacio Vistalegre, plaza de toros y edificio multiusos de Madrid, España.
Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, ubicado en Córdoba, España.
 Plaza de toros de Vista Alegre (Bilbao), plaza de Toros ubicada en Bilbao, España.
 Palacio de Vista Alegre, también llamado Palacio del marqués de Salamanca.